Вильямс () — английская и валлийская фамилия. Более правильным вариантом является вариант «Уильямс». Носители:
 Рис Вильямс, Альберт (; 1883—1962) — американский публицист и журналист, интернационалист. Очевидец и участник Октябрьской революции.
 Вильямс, Альберто (; 1862—1952) — аргентинский композитор, музыковед и музыкальный педагог.
 Вильямс, Анна Семёновна (Соломоновна) (урождённая Ахманицкая; 1902—1988) — актриса театра и кино, жена П. В. Вильямса.
 Вильямс, Брайт (; 1897—2003) — последний новозеландский ветеран Первой мировой войны.
 Вильямс, Василий Робертович (1863—1939) — русский почвовед-агроном, академик АН СССР (1931), АН БССР (1929), ВАСХНИЛ (1935).
 Вильямс, Гарольд (; 1876—1928) — британский лингвист, журналист, разведчик.
 Вильямс, Николай Николаевич (1926—2006) — преподаватель математики, узник сталинских лагерей, правозащитник.
 Вильямс, Пётр Владимирович (1902—1947) — живописец, график и театральный художник.

Также может означать:
 Вильямс — сорт груши.
 Вильямс (издательство)

См. также 
 Тыркова-Вильямс, Ариадна Владимировна (1869—1962) — деятель русской дореволюционной либеральной оппозиции, писатель и критик.
 Уильямс (значения)